Let the Games Begin (ER), een aflevering van ER
 Let the Games Begin (Gilmore Girls), een aflevering van Gilmore Girls
 Let the Games Begin (Kid vs. Kat), een aflevering van Kid vs. Kat
 Let the Games Begin (Under the Dome), een aflevering van Under the Dome
 Let the Games Begin (90210), een aflevering van 90210
 Let the Games Begin (Melrose Place), een aflevering van Melrose Place